Hi-Fi — класс аудиоаппаратуры.
 Hi-Fi (High Fidelity) — роман английского писателя Ника Хорнби.
 Hi-Fi — российская музыкальная группа.

См. также 
 Фанатик — экранизация романа Hi-Fi.